Příjmení Pilz nosí tyto osobnosti:

 Hans-Uwe Pilz (* 1958) - německý fotbalista
 Jessica Pilz – rakouská reprezentantka ve sportovním lezení
 Josef Pilz – meziválečný československý politik německé národnosti, senátor za KSČ
 Josef František Pilz (1711–1797) - malíř
 Peter Pilz (* 1954) – rakouský politik
 Theodor Pilz (1817–1863) – českoněmecký podnikatel a politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Vincenz Pilz (1816–1896) – českoněmecký a rakouský sochař